Tóth Norbert (1976) labdarúgó (Videoton, Újpest, Vasas)
Tóth Norbert (1983) labdarúgó (Gyirmót)
Tóth Norbert (2001) atléta (Hunyadi DSE)
Tóth Norbert kosárlabdázó

Hasonló nevű személyek
C. Tóth Norbert (1974) történész
Rivasz-Tóth Norbert atléta